Jozef Adamec puede referirse a:

 Jozef Adamec, futbolista de la selección de Checoslovaquia;
 Jozef Adamec, diplomático de Eslovaquia.